Muko-Muko (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Bengkulu
 Muko-Muko (stad), de hoofdstad van voorgenoemd regentschap
 Muko-Muko (taal), een Austronesische taal, gesproken in Bengkulu